Ekeberga kan avse:

 Ekeberga socken – en socken i Småland
 Ekeberga landskommun – en tidigare kommun i Kronobergs län 1863–1970
 Ekeberga församling – en församling i Lessebo-Hovmantorps pastorat i Östra Värends kontrakt i Växjö stift
 Ekeberga kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Ekeberga församling
 Ekeberga – kyrkby i Ekeberga socken, se Kosta
 Ekeberga distrikt – ett distrikt i Lessebo kommun och Kronobergs län
 Ekeberga, Lunds kommun – en småort i Lund
 Ekeberga naturreservat – ett naturreservat i Lunds kommun